dans le comté de Cherokee au Kansas.
  dans le comté de Coffey au Kansas.
 Neosho Township du comté de Newton dans le Missouri.

Homonymie de townships